Baldovino I di Fiandra (? – 879) – conte di Fiandra dall'864 alla morte 
 Baldovino I di Gerusalemme (m. 1118) – conte di Edessa (1098-1100) e re di Gerusalemme (1100-1118)
 Baldovino I di Costantinopoli (1171-1205) – conte delle Fiandre e imperatore latino di Bisanzio
 Baldovino I del Belgio (1930-1993) – duca di Brabante e re dei Belgi dal 1951 al 1993